Парламентарните избори в Иракски Кюрдистан през 2005 г. са втори по ред избори за Народното събрание на Кюрдистан. Те се провеждат на 30 януари.

Година по-рано двете основни партии в парламента, заедно с няколко по-малки партии създават коалиция – Демократичен патриотичен алианс на Кюрдистан, с която участват на изборите. Коалицията получава 104 места от общо 111.

Резултати

Източници 

2005
Избори през 2005 година